Hartensdorf ist der Name folgender Orte:

 Hartensdorf (Rietz-Neuendorf), Gemeindeteil der Gemeinde Rietz-Neuendorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

 Hartensdorf (Gemeinde Gersdorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, Steiermark